Hahnenkamm kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hahnenkamm (Spessart) – berg i Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken 
 Hahnenkamm (Altmühltal) – berg i Bayern,

Österrike 

 Hahnenkamm – berg i Tyrolen, Politischer Bezirk Kitzbühel, 

Robotskapade Österrikeförgreningar